Allison Pineau (1989) – pallamanista francese
 Cédric Pineau (1985) – ex ciclista su strada ed ex ciclocrossista francese
 Christian Pineau (1904-1995) – politico francese
 Dane Pineau (1994) – cestista australiano
 Jérôme Pineau (1980) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada francese